Querfeld steht für:
 Querfeld, Konstruktion zur Befestigung von Oberleitungen, siehe Quertragwerk
 Querfeld (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Querfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Querfeld (1849–1893), deutscher Architekt
 Leopold Querfeld (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Werner Querfeld (1929–2017), deutscher Historiker und Archivar